Кольцово:

Астероид 
 Кольцово — астероид в Солнечной системе.

Населённые пункты

Россия 
Архангельская область
 Кольцово — деревня в Каргопольском районе.

Калининградская область
 Кольцово — посёлок в Озёрском районе

Калужская область
 Кольцово — деревня в Дзержинском районе.
 Кольцово — деревня в Тарусском районе.
 Кольцово — деревня в Ферзиковском районе.

Красноярский край
 Кольцово — село в Назаровском районе.

Нижегородская область
 Кольцово — деревня в городском округе город Бор.

Новосибирская область
 Кольцово — посёлок городского типа в Новосибирской области.

Омская область
 Кольцово — деревня в Кормиловском районе.

Пермский край
 Кольцово — село в Пермском районе.

Псковская область
 Кольцово — деревня в Печорском районе.

Самарская область
 Кольцово — село в Ставропольском районе.

Тверская область
 Кольцово — деревня в Калининском районе.
 Кольцово — деревня в Сандовском районе.

Тульская область
 Кольцово — деревня в Ефремовском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кольцово — село в Сакском районе.

Объекты в Екатеринбурге 
 Кольцово — жилой район (микрорайон) в составе Октябрьского района города.
 Кольцово — международный аэропорт города.
 Кольцово — станция Свердловской железной дороги.
 Аэропорт Кольцово — остановочный пункт Свердловской железной дороги.

См. также 
 Кольцов
 Кольцовка